Les Pieds sur terre peut faire référence à :
 Les Pieds sur terre, film américain de Chris et Paul Weitz sorti en 2001 ;
 Les Pieds sur terre, émission radiophonique française produite et animée par Sonia Kronlund diffusée sur France Culture ;
 Les Pieds sur terre, ouvrage de Sonia Kronlund paru chez Actes Sud en 2012.